Alleato di Asa di Giuda, lottò contro Acab di Israele.

Voci correlate 

Aram-Damasco

Collegamenti esterni 

Re di Damasco